Гео́ргий Дми́триевич Афана́сьев () — советский учёный-, петрограф, член-корреспондент АН СССР (1953).

Биография 
Родился  года в Новороссийске.

В 1930 году окончил Геологическое отделение физико-математический факультет ЛГУ.

С 1930 года работал в Петрографическом институте, Институте геологических наук, Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР.

С 1941 по 1943 год воевал в Красной Армии, участвовал в обороне города Сталинграда. В 1943 году после тяжелого ранения был демобилизован и вернулся к научной деятельности.

В 1935 году ему присвоена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук без защиты диссертации. В 1948 году успешно защитил докторскую диссертацию.

В 1950—1953 годах — учёный секретарь Отделения геолого-географических наук АН СССР, в 1953—1958 годах — заместитель академика-секретаря того же Отделения; 23 октября 1953 года за серию теоретических работ был избран членом-корреспондентом АН СССР в Отделение геолого-географических наук по специальности «Общая геология, петрография».

С 1954 года — заместитель главного редактора журнала «Известия АН СССР. Серия геологическая», с 1957 года — главный редактор реферативного журнала «Геология» ВИНИТИ, с 1964 года — председатель Комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций и председатель Петрографического комитета АН СССР.

Являлся организатором и участником четырёх всесоюзных петрографических совещаний.

В 1958—1975 годах работал заместителем главного учёного секретаря Президиума АН СССР, с 14 марта по 5 августа 1966 года был исполняющим обязанности главного учёного секретаря Президиума.

Скончался 30 мая 1975 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (14 участок).

Библиография 
Основные труды Г. Д. Афанасьева посвящены петрологии и генезису осадочных и магматических пород, петрографии и геохимии древних формаций, абсолютному возрасту геологических формаций, проблеме природы нижней части земной коры и верхней мантии.
 Нерудные ископаемые. — [Ленинград] : Ленингр. обл. изд-во, 1932 [на обл. 1933] (тип. им. Володарского). — 54 с., 3 вкл. л. крас. ил. — (Природные богатства СССР. Полезные ископаемые Советского союза; Кн. 4).
 Гранитоиды древних интрузивных комплексов северо-западного Кавказа. — [Москва] : Изд-во и 2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, [1950]. — 244 с., 5 л. ил. — (Труды Института геологических наук / Акад. наук. СССР. Петрографическая серия; Вып. 69; (№ 38)).
 Геология магматических комплексов Северного Кавказа и основные черты связанной с ними минерализации. — Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1958. — 139 с., 6 л. ил. — (Труды Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии / Акад. наук СССР; Вып. 20).
 Геохронологическая шкала фанерозоя в свете новых значений постоянных распада / Г. Д. Афанасьев, С. И. Зыков; АН СССР, Комис. по определению абсолютного возраста геол. формаций. — Москва : Наука, 1975. — 99 с., 1 отд. л. табл.
 Магматические формации и общие проблемы геологической петрологии: избранные труды / Г. Д. Афанасьев; АН СССР, Отд-ние геологии, геофизики и геохимии. — Москва : Наука, 1981. — 514 с. : ил., карты, [2] л. ил.

Награды 
Награждён орденом Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта» и другими орденами и медалями.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Геологи СССР
Петрографы
Члены-корреспонденты АН СССР
Главные учёные секретари Российской академии наук
Похороненные на Введенском кладбище
Сотрудники Геологического института РАН
Доктора геолого-минералогических наук